Гу́ня — фамилия

 Гуня, Дмитрий Тимофеевич — один из руководителей борьбы украинских крестьян и казаков против польской власти в 30-х гг. XVII в.
 Гуня, Михаил Константинович — строитель. Герой Социалистического Труда.

 Гуня —  гуцульская прямая верхняя одежда.